Centre Hospitalari de Luxemburg, empresa pública de serveis de salut de la ciutat de Luxemburg
 CHL també és el codi NYSE de l'empresa China Mobile, operadora de telefonia mòbil de la Xina
 chl també és el codi ISO 639-3 del cahuilla, una llengua parlada pels cahuilla, poble amerindi dels Estats Units